L'édition 2022 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du 4 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Danielle Collins, remplacée par  Alycia Parks
  Simona Halep, remplacée par  Anastasia Gasanova
  Veronika Kudermetova, remplacée par  Coco Vandeweghe
  Ann Li, remplacée par  Katarina Zavatska
  Tereza Martincová, remplacée par  Wang Xiyu
  Garbiñe Muguruza, remplacée par  Claire Liu
  Jeļena Ostapenko, remplacée par  Hailey Baptiste
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Wang Xinyu
  Andrea Petkovic, remplacée par  Arianne Hartono
  Arantxa Rus, remplacée par  Yuan Yue
  Mayar Sherif, remplacée par  Mariam Bolkvadze
  Elina Svitolina, remplacée par  Magdalena Fręch
  Iga Świątek, remplacée par  Heather Watson

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Suissesse Belinda Bencic remporte le 8e titre de sa carrière en battant en finale la Tunisienne Ons Jabeur. 

En double, la paire Andreja Klepač / Magda Linette gagne le titre.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut de tableau

Bas de tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Charleston
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en avril 2022
Sport aux États-Unis en avril 2022